Palmos ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Palmos (1903–1976), australischer Förster
 Frank Palmos (* 1940), australischer Journalist und Übersetzer